Gamarra puede referirse a:

 Gamarra, municipio del departamento del Cesar, Colombia.
 Gamarra, barrio de la ciudad de Málaga, España.
 Gamarra Mayor, localidad del municipio de Vitoria, Álava, España.
 Gamarra Menor, localidad del municipio de Vitoria, Álava, España.
 Gamarra, estación del metro de Lima, Perú.
 Gamarra Moda Plaza, centro comercial de Lima, Perú.
 Gamarra, miniserie televisiva peruana.
Emporio Comercial de Gamarra, núcleo comercial de Lima, Perú.